Synopticon peut faire référence à :

 Un concept de , identifié par le sociologue Thomas Mathiesen ;
 Le Synopticon, une installation artistique interactive de 1996 du groupe de musique électronique Coldcut ;
 Synopticon, un livre de W. G. Rushbrooke publié en 1880, traitant de l'Harmonie des Évangiles, en relation avec le problème synoptique ;
  (Un Synopticon. L'index des grandes idées), recueil compilé en 1952 par le philosophe américain Mortimer Adler ;
 Le synopticon, un dispositif de surveillance sociale imaginaire décrit par Dave Eggers dans son roman de 2013, Le Cercle.

Voir aussi 
 Panoptique